Hadas, Mezőkövesd városrésze Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Hadas, Puhó városrésze Szlovákiában